

Кундуштур — присілок, колишня Ронгинська сільська рада, Совєтський район, Марій Ел
 Кундуштур — присілок, колишня Чкарінська сільська рада, Совєтський район, Марій Ел

Див. також 
 Кундиштур